Berlin-Tiergarten, een stadsdeel in het Berlijnse district Mitte
Großer Tiergarten, meestal kortweg Tiergarten genoemd, een park in het centrum van Berlijn
Kleiner Tiergarten, een park in Berlin-Moabit

Zie ook
Tierpark